Riva Palacio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Riva Palacio (kommun), Chihuahua, 
 Riva Palacio, Veracruz, ort, Papantla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar